Огненный столп (; ):

 Огненный столп — в Книге Бытия божественное явление ночью.
 «Столп огненный» (1905) — стихотворение Ивана Бунина.
 «Огненный столп» (1921) — стихотворный сборник Николая Гумилёва.

См. также 
 Амуд ха-Эш ()